Rejon wiaziemski – rejon w obwodzie smoleńskim ze stolicą w mieście Wiaźma
 Rejon wiaziemski – rejon w Kraju Chabarowskim ze stolicą w mieście Wiaziemski

Zobacz też 
 Wiaziemski